Pasar Melintang (Teluk Segara), een plaats in Indonesië
Pasar Melintang (Lubuk Pakam), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing